Лос Сантијагос има више значења:

 Лос Сантијагос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сантијагос (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сантијагос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику